Grand Prix Szwecji 2010 to druga eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2010. Impreza miała miejsce 8 maja na stadionie Ullevi w Göteborgu.
W zawodach zwyciężył duńczyk Kenneth Bjerre, tym samym objął fotel lidera klasyfikacji generalnej.

Pozycje startowe 
Antonio Lindbaeck otrzymał na to Grand Prix dziką kartę natomiast Simon Gustafsson i Dennis Andersson  zostali nominowani jako rezerwa toru.

  (10) Hans N. Andersen
  (15) Tai Woffinden
  (16) Antonio Lindbaeck
  (9) Fredrik Lindgren
  (7) Rune Holta
  (8) Kenneth Bjerre
  (13) Jarosław Hampel
  (4) Greg Hancock
  (1) Jason Crump
  (5) Andreas Jonsson
  (3) Emil Saifutdinov
  (11) Magnus Zetterström
  (6) Nicki Pedersen
  (2) Tomasz Gollob
  (14) Chris Harris
  (12) Chris Holder
  (17) Simon Gustafsson
  (18) Dennis Andersson

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po dwóch Grand Prix

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Szwecja
2010
2010 w Szwecji